

Pessoas 
 Carl Perkins
 Charlotte Perkins Gilman
 Larry Perkins
 Elizabeth Perkins
 Emily Perkins
 Anthony Perkins
 Stephen Perkins
 John Perkins
 Janet Russell Perkins, botânica
 George Perkins Marsh, geógrafo e precursor do conservacionismo

Localidades 
 Condado de Perkins
 Perkins (Oklahoma)

Empresas 
 Perkins Engines

Desambiguação